Henry Paget (1535–1568) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Paget
 Henry Paget (1663–1743) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Uxbridge (1. kreacji)
 Henry Paget (1719–1769) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Uxbridge
 Henry Paget (1744–1812) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Uxbridge (2. kreacji)
 Henry Paget (1768-1854) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, weteran wojen napoleońskich, generał, minister w kilku rządach, 1. markiz Anglesey
 Henry Paget (1797–1869) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. markiz Anglesey
 Henry William Paget (1821–1880)) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. markiz Anglesey
 Henry Paget (1835–1898) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. markiz Anglesey
 Henry Cyril Paget (1835–1898) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. markiz Anglesey

Zobacz też